Blond, aanduiding voor een lichte haarkleur

 Blond (band), een Zweedse band
 Blond (album), het enige album van deze band
 Blond (bier), een biersoort
 Blond (Haute-Vienne), een gemeente in het Franse departement Haute-Vienne